Sezon 1985/86 2. Fußball-Bundesligi - 12. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny spadały do Amateur-Oberligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1985/86 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 FC Homburg i Blau-Weiss 90 Berlin awansowały do Bundesligi 1986/87.
 SC Fortuna Köln przegrała swoje mecze barażowe i pozostała w 2. Bundeslidze 1986/87.
 MSV Duisburg, Tennis Borussia Berlin, SpVgg Bayreuth i Hertha BSC spadły do Amateur-Oberligi 1986/87.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Borussia Dortmund wygrała mecze barażowe i pozostała w Bundeslidze 1986/87.
 SC Fortuna Köln przegrała mecze barażowe i pozostała w 2. Bundeslidze 1986/87.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord 

 FC St. Pauli i Rot-Weiss Essen awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1986/87.
 SC Charlottenburg, VfB Oldenburg i ASC Schöppingen pozostały w Amateur-Oberlidze 1986/87.

Grupa Süd 

 SSV Ulm 1846 i FSV Salmrohr awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1986/87.
 Kickers Offenbach i TSV 1860 Monachium pozostały w Amateur-Oberlidze 1986/87.

Zobacz też 
 Bundesliga 1985/86
 Amateur-Oberliga 1985/86

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
1985 w Niemczech
1986 w Niemczech